Andrzejewo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Andrzejewo, village du powiat d'Augustów, dans la voïvodie de Podlachie
 Andrzejewo, village du powiat de Sokółka, dans la voïvodie de Podlachie
 Andrzejewo, village de la voïvodie de Mazovie et siège de la gmina d'Andrzejewo.
 Andrzejewo, village de la voïvodie de Podlachie
 Andrzejewo, village de la voïvodie de Poméranie occidentale